Les Gaîtés de l'escadron (1913), een film uit 1913 van Maurice Tourneur
Les Gaîtés de l'escadron (1932), een film uit 1932 van Maurice Tourneur